

Пшитонь — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшитонь — село в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства